Sora Sora ist der Name folgender Ort im Departamento Oruro, Bolivien:

 Sora Sora (Machacamarca)
 Sora Sora (Totora)